Шилд (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1953—2009) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Лиги Нового Южного Уэльса «Балмейн Тайгерс».
  (1876—1935) — член Палаты общин Великобритании от Уонсбека (1929—1931).
 Шилд, Марк (род. 1973) — австралийский футбольный судья.
  (род. 1997) — американская фристайлистка, участница Олимпийских игр (2018).
  (1748—1829) — британский композитор, скрипач и альтист, мастер королевской музыки (1817—1829).
  (1831—1903) — член Палаты общин Великобритании от Кембриджа (1880—1885).

См. также